Die Proteinsynthese bezeichnet die Erzeugung von Proteinen.

 die Erzeugung von Proteinen in Lebewesen per Translation (Proteinbiosynthese)
 die Erzeugung von Proteinen in Lebewesen per nichtribosomalen Peptidsynthetasen
 die Erzeugung von Proteinen per Proteinligation
 die Erzeugung von Proteinen per zellfreier Genexpression